

Geografia
Dubki si può riferire a diverse località della Federazione Russa, tra le quali:
 Dubki – insediamento urbano del Daghestan
 Dubki – villaggio del Bežanickij rajon nell'Oblast' di Pskov
 Dubki – villaggio dell'Ostrovskij rajon nell'Oblast' di Pskov
 Dubki – villaggio del Pečorskij rajon nell'Oblast' di Pskov
 Dubki – villaggio dello Pskovskij rajon nell'Oblast' di Pskov

Astronomia
 Cratere Dubki – cratere di Marte